Робинн Ли (; род. 16 июля 1974) — американская актриса. Она родилась в Маунт-Верноне, штат Нью-Йорк, и окончила юридическую школу Колумбийского университета, по после переквалифицировалась в актрису, дебютировав на экране в фильме «Невезучий» (1997).

Ли получила наибольшую известность благодаря основной женской роли в фильме 2003 года «Национальная безопасность». Также у неё были значительные роли в комедийных фильмах «Избавьте нас от Евы» (2003), «Из 13 в 30» (2004) и «Правила съёма: Метод Хитча» (2005). Позже она снялась в нескольких независимых фильмах, а также имела роль второго плана в «Семь жизней» (2008).

На телевидении у Ли были второстепенные роли в сериалах «4исла» и «Дом семейства Пэйн». В 2013-14 годах она снималась в сериале BET «Быть Мэри Джейн», играя роль врага главной героини.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы права Колумбийского университета